John Logan peut faire référence à :
 John Alexander Logan (1826-1886), un soldat et homme politique américain du , sénateur de l'Illinois et candidat à la vice-présidence en 1884, 
 John Arnold Logan (1921-1977), un ancien joueur de  basket ayant joué en BAA pour les Saint Louis Bombers, et entraîneur des Hawks d'Atlanta en 1951, 
 John Logan (1961-), un scénariste et producteur américain.

Voir aussi
 Johnny Logan